Luta peut faire référence :

en  :
 Luta, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Luta, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.

en  :
 Luta, un village de la commune de Beclean du Județ de Brașov